West Springfield kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
West Springfield (Massachusetts)
West Springfield (Virginia)